Konkoro peut désigner :
Konkoro, la commune rurale située dans le département de Barani au Burkina Faso
Daboura-Konkoro, la localité située dans le département de Malba au Burkina Faso